Ибрагим Рахимов: Рахимов, Ибрагим Абдурахимович (известен также как Ибрагим Рахим; 1916—2001) — советский узбекский писатель, сценарист и драматург, общественный деятель, журналист.
 Рахимов, Ибрагим (род. 1984) — узбекский футболист.